Veroniceae (вероніки)  — триба квіткових рослин родини Подорожникові (Plantaginaceae).

Класифікація 
Триба Veroniceae
Chionohebe B.G.Briggs & Ehrend.
Detzneria Schltr. ex Diels
Hebe Comm. ex Juss.
Kashmiria D.Y.Hong
Lagotis Gaertn.
Neopicrorhiza D.Y.Hong
Paederota L.
Parahebe W.R.B.Oliv.
Picrorhiza Royle ex Benth.
Scrofella Maxim.
Synthyris Benth.
Veronica L.
Veronicastrum Heist. ex Fabr.
Wulfenia Jacq.
Wulfeniopsis D.Y.Hong

Примітки

Посилання 
 Флора СССР. В 30-ти томах / Начато при руководстве и под главной редакцией акад. В. Л. Комарова; Ред. тома Б. К. Шишкин и Е. Г. Бобров. — М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1955. — Т. XXII. — С. 385–386. — 861 с. — 3000 экз.

Подорожникові
Триби рослин